

Велкам — місто, штат Міннесота
 Велкам — переписна місцевість, штат Луїзіана
 Велкам — переписна місцевість, штат Північна Кароліна
 Велкам — переписна місцевість, штат Південна Кароліна

Див. також 
 Велком